Ясен звичайний — дерево родини маслинових.

Природоохоронні об'єкти 
 Ясен звичайний — ботанічна пам'ятка природи, Київська область.
 Ясен звичайний — ботанічна пам'ятка природи, Волинська область, Ківерцівський район.
 Ясен звичайний — ботанічна пам'ятка природи, Волинська область, м. Рожище.
 Ясен звичайний — ботанічна пам'ятка природи, Закарпатська область.
 Ясен звичайний — втрачена ботанічна пам'ятка природи, Закарпатська область.